Mu Gruis (μ Gru) es una denominación de Bayer compartida por dos estrellas distintas en la constelación de la Grulla:

 Mu1 Gruis (HR 8486).
 Mu2 Gruis (HR 8488).